Вітор Мануел Мартінс Баїя (; 15 жовтня 1969, Сан-Педру-да-Афурада) — колишній португальський футболіст, воротар. Завершив кар'єру в 2007 році. Один з небагатьох футболістів, який виграв всі 3 головних єврокубкових трофеї.

Статистика

Клуб 

*Дані відсутні

Збірна 

|-
|1990||1||0
|-
|1991||9||0
|-
|1992||7||0
|-
|1993||10||0
|-
|1994||5||0
|-
|1995||6||0
|-
|1996||12||0
|-
|1997||4||0
|-
|1998||6||0
|-
|1999||9||0
|-
|2000||6||0
|-
|2001||0||0
|-
|2002||5||0
|-
!Всього||80||0
|}

Досягнення 
  Чемпіон Португалії (10): 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07
 Володар Кубка Португалії (5): 1990/91, 1993/94, 1999/2000, 2002/03, 2005/06
 Володар Суперкубка Португалії (9): 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1999, 2003, 2004, 2006
 Чемпіон Іспанії: 1997/98
 Володар Кубка Іспанії (2): 1997, 1998
 Володар Суперкубка Іспанії: 1996
 Переможець Ліги чемпіонів: 2003/2004
 Володар Кубка УЄФА: 2002/2003
 Володар Кубка кубків: 1996/1997
 Володар Міжконтинентального кубка: 2004
 Найкращий футболіст Португалії (2): 1989, 1991
 Володар «Золотого м'яча» найкращому футболісту Португалії за версією журналу A Bola: 1992
 Найкращий воротар Європи за версією УЄФА: 2004

Посилання 

 Профіль на zerozerofootball.com 
 Статистика ігор за збірну на RSSSF  
 Сайт шанувальників 

Футбольні воротарі
Португальські футболісти
Гравці молодіжної збірної Португалії з футболу
Гравці чемпіонату Європи з футболу 1996
Гравці чемпіонату Європи з футболу 2000
Футболісти «Порту»
Футболісти «Барселони»
Португальські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Іспанії

Переможці Ліги чемпіонів УЄФА